Urisiu se poate referi la:
 Urisiu de Sus o localitate din județul Mureș
 Urisiu de Jos o localitate din județul Mureș